Jackie (1921), filme mudo de John Ford
 Jackie (2016), filme com Natalie Portman
 Jackie (álbum), gravado por Ciara
 Jacqueline Kennedy Onassis, personalidade também conhecida como Jackie